Fernando Carlos José de Austria-Este (Milán, 25 de abril de 1781 - Altmünster, 5 de noviembre de 1850), fue hijo del archiduque Fernando Carlos de Austria (hijo de la emperatriz María Teresa I) y de su esposa la princesa María Beatriz de Este, última miembro y heredera de la Casa de Este. Durante gran parte de las Guerras Napoleónicas, estuvo al mando del ejército austriaco.

Biografía 
Asistió a la academia militar de Wiener Neustadt antes de embarcarse en la carrera militar.

En 1805, en la guerra de la Tercera Coalición contra Francia, Fernando fue el comandante en jefe de las fuerzas austríacas con el general Karl Mack von Leiberich como intendente general. En octubre, su ejército estaba rodeado en Ulm. El General Mack se rindió, pero Fernando logró escapar con 2.000 jinetes a Bohemia. Allí tomó el mando de las tropas austriacas y levantó la milicia local. Con un total de 9.000 hombres partió para Iglau para distraer la atención de los aliados del Primer Imperio francés. Tuvo éxito impidiendo que la división bávara del general Karl Philipp von Wrede  se uniera a los franceses en la batalla de Austerlitz.

En 1809, en la guerra de la Quinta Coalición contra Francia, Fernando mandó un ejército austríaco de 36.000 hombres. En abril invadió el ducado de Varsovia con la esperanza de animar a un levantamiento local en contra de Napoleón (ver Guerra polaco-austriaca). Pero los polacos se unieron con el príncipe Józef Antoni Poniatowski. Fernando fue derrotado en la Batalla de Raszyn, aunque logró ocupar Varsovia. En junio, sin embargo, Fernando se vio obligado a retirarse de Varsovia, y renunciar a Cracovia y a Galitzia.

En 1815, en la guerra de la Séptima Coalición contra Francia, Fernando ordenó dos divisiones de la Reserva de Austria. Al año siguiente fue nombrado comandante militar en Hungría. En la etapa final de su vida, vivió principalmente en los estados italianos gobernados por la casa de Austria. En 1816 recibió el mando general en Hungría.

El 12 de mayo de 1819 acompañó a su madre María Beatriz a Módena con motivo del nacimiento de su sobrino nieto el futuro Francisco V de Módena, hijo de su sobrina María Beatriz, dónde representaría a su primo el emperador Francisco I de Austria cómo padrino del recién nacido.

En 1830 Fernando fue nombrado gobernador militar y civil de Galicia, instalándose en Lviv. En 1835-1837 fue gobernador de Transilvania. Después de 1848 residió casi siempre en Italia. En ocasiones sufrió manifestaciones y vejaciones por parte de la población local, debido a la fama impopular, tras su etapa de gobernador de Galitzia.

Muerte 
Fernando murió en el castillo de Ebenzweier en Altmünster, cerca de Gmunden, Austria después de dos meses de enfermedad. Sin esposa ni hijos.

Títulos, órdenes y empleos

Títulos 
 25 de abril de 1781 - 5 de noviembre de 1850: Su Alteza Real Fernando Carlos (José) de Austria-Este, archiduque de Austria, príncipe real de Hungría y Bohemía, príncipe de Módena.

Órdenes

Caballero de la Orden del Toisón de Oro.
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Esteban de Hungría.
 Caballero de la Orden Militar de María Teresa.

Extranjeras 
 Caballero de la Orden del Águila Negra. ()
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Fernando y el Mérito. ()
 Caballero de la Orden de San Andrés. ()
 Caballero de primera clase de la Orden de Santa Ana. ()
 Caballero de la Orden de San Alejandro Nevsky. ()
 Caballero de la Orden del Águila Blanca. ()
 1820: Caballero gran cruz de la Orden Real Güélfica. ()

Empleos 
 Gobernador general civil y militar del Reino de Galitzia.
 Presidente de la Cámara de Señores del Reino de Galitzia. 
 Feldmareschall del Ejército Imperial y Real.
 Coronel propietario (Inhaber) del Regimiento de Húsares n.º3 del Ejército Imperial y Real.

Antepasados

Notas

Referencias

Bibliografía 
 Krauss-Meyl, Sylvia. Das "Enfant terrible" des Königshauses: Archduke Ferdinand Karl Joseph (1781-1850). Regensburg: Pustet, 1997. ISBN 3-7917-1558-5.

Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XVIII
Personas de Viena
Archiduques de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Caballeros de primera clase de la Orden de Santa Ana
Caballeros de la Orden del Águila Blanca
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden de San Andrés
Caballeros grandes cruces de la Real Orden de San Fernando del Mérito
Caballeros de la Orden militar de María Teresa
Caballeros de la Orden de San Alejandro Nevski
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Casa de Austria-Este
Príncipes de Módena
Mariscales de campo del Ejército del Imperio austríaco
Nacidos en Milán
Fallecidos en Austria
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico